Ла Луз де Хуарез има више значења:

 Ла Луз де Хуарез (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз де Хуарез (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику